

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Monte Aspen (Aspen Mountain) – monte del Colorado
 Monte Aspen (Aspen Mountain) – monte del Wyoming

Sport 
 Aspen Mountain – stazione sciistica del Colorado